«Олимпия Пресс» — французское издательство.

«Олимпия Пресс» — российское издательство, специализирующееся на спортивной литературе.